Leuroglossus är ett släkte av fiskar. Leuroglossus ingår i familjen Bathylagidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Leuroglossus